G3 может означать:
 G3 — немецкая винтовка компании Хеклер & Кох.
 G3 — гитарный проект, основателями которого являются гитаристы-виртуозы Джо Сатриани и Стив Вэй.
 iMac G3 — компьютер от Apple Inc.